Байра́м, иногда называемый Бейрам (от  — праздник) — часть тюркского названия главных исламских праздников, как термин, применимый также и к обозначению светских знаменательных дат.

Общие сведения 
Термин байрам, пришедший из персидского языка, переводимый словом праздник, используется для обозначения знаменательных дней как религиозного, так и светского характера.

Религиозное использование 
Термин байрам является составной частью названий двух главных мусульманских знаменательных событий — Ураза-байрам и Курбан-байрам.

В период религиозных праздников байрам не приветствуются военные действия. Известен по крайней мере один случай их прекращения, когда в 1651 году в ходе Берестецкой битвы, которая пришлась на Курбан-байрам, союзник Богдана Хмельницкого, Ислам Гирей, покинул сражение.

Интересно, что христианский праздник Пасхи в Турции также называют термином байрам.

Светское использование 
Термин байрам в ряде стран является частью официальных названий знаменательных дат. Например, это государственные праздники Турции, к которым относятся, отмечаемый 23 апреля — Детский день (), 19 мая — День молодёжи и спорта (), 30 августа — День победы (), 29 октября — День республики ().

Термин иногда используют и в названиях менее значительных событий, например, Хеллоуин называют: Cadılar Bayramı — Праздник ведьм.

Примечания 

Исламские праздники